Noatun est un lecteur multimédia libre pour KDE basé sur des modules externes.

Notes et références 

Logiciel KDE
Logiciel libre sous licence BSD
Lecteur multimédia
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Unix